Дванаеста сезона Светског купа у алпском скијању је почела 7. децембра 1977. у Вал д'Изеру у Француској а завршена је 18. марта 1978. у Арози у Швајцарској. Победници у укупном поретку су били Ингемар Стенмарк из Шведске и Хани Венцел из Лихтенштајна.

Календар такмичења

Легенда

Распоред такмичења

Мушкарци

Жене

Поредак – мушкарци

Укупно 

Коначни поредак након 22 трке.

Слалом

Велеслалом

Спуст

Поредак – жене

Укупно 

Коначни поредак након 22 трке.

Слалом

Велеслалом

Спуст

Референце 

Светски куп у алпском скијању
Алпско скијање у 1977.
Алпско скијање у 1978.